Belgisch 3×3-basketbalteam (mannen)
 Belgisch 3×3-basketbalteam (vrouwen)